Green County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Green County (Kentucky)
 Green County (Wisconsin)
 Greene County (Alabama)
 Greene County (Arkansas)
 Greene County (Georgia)
 Greene County (Illinois)
 Greene County (Indiana)
 Greene County (Iowa)
 Greene County (Mississippi)
 Greene County (Missouri)
 Greene County (New York)
 Greene County (North Carolina)
 Greene County (Ohio)
 Greene County (Pennsylvania)
 Greene County (Tennessee)
 Greene County (Virginia)
 Greenlee County
 Greenwood County (Kansas)
 Greenwood County (South Carolina)